Abbazia di San Martino in Campo – abbazia di San Martino in Campo
 Abbazia di San Martino a Tifi – abbazia di Caprese Michelangelo
 Abbazia di San Martino in Valle a Fara San Martino

Pagine correlate 

 Chiesa di San Martino